Il singolare  del Mersin Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

João Sousa ha battuto in finale Javier Martí 6–4, 0–6, 6–4.

Teste di serie

 Martin Kližan (primo turno)
 Marsel İlhan (secondo turno)
 Igor Sijsling (quarti di finale)
 Daniel Brands (quarti di finale)

  Thomas Schoorel (semifinali)
  Jan Hájek (semifinali)
  João Sousa (Campione)
  Javier Martí (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Mersin Cup 2012